Le colloque du Niagara est un rassemblement de tous les pasteurs réformés de l'Église Luthérienne, qui a eu lieu aux États-Unis en 1873, dans le comté de Niagara (État de New-York).

Notes et références

Voir aussi 
 

Église luthérienne
1873 aux États-Unis
Comté de Niagara